Você está procurando informações sobre a Associação Ambientalista Copaíba?

 Associação Ambientalista Copaíba

Pau-óleo é o nome vulgar das seguintes espécies de plantas:
Alchornea triplinervia (euforbiácea)
Copaifera lucens Dwyer
Copaifera trapezifolia

Ou, ainda, a espécie:
Copaifera langsdorffii Desf. - designada como pau-óleo-de-copaíba.

Informações sobre óleo-resina de copaíba.

Desambiguação